Walbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Walbaum (1696–1753), deutscher Pietist und Hofrat des Herzogs von Sachsen-Saalfeld
 Friedrich Walbaum (1864–1931), siebenbürgischer Politiker
 Heinrich Walbaum (1864–1946), deutscher Chemiker
 Johann Julius Walbaum (1724–1799), deutscher Physiker, Naturforscher, Zoologe
 Johannes Walbaum (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Jost Walbaum (1889–1969), deutscher Röntgenologe und Nationalsozialist
 Justus Erich Walbaum (1768–1837), deutscher Typograf, Schriftgießer und Stempelschneider
 Rudolf Walbaum (1869–1948), evangelischer Theologe und Begründer der Deutschen Unitarier Religionsgemeinschaft
 Theodor Schultz-Walbaum (1892–1977), deutscher Maler
 Thando Walbaum (* 1985), deutscher Musiker und Schauspieler

Walbaum steht für:
 Walbaum (Schriftart), eine Schriftart des deutschen Typographen Justus Erich Walbaum

Siehe auch:
 Wallbaum